Епархия Уруасу () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Уруасу, Бразилия. Епархия Уруасу входит в митрополию Бразилии. Кафедральным собором епархии Уруасу является церковь святой Анны.

История 

26 марта 1956 года Римский папа Пий XII издал буллу "Cum territorium", которой учредил епархию Уруасу, выделив её из епархии Гояса. Первоначально епархия Уруасу входила в митрополию Аракажу. 

11 октября 1966 года епархия Уруасу передала часть своей территории в пользу возведения территориальной прелатуры Рубиатабы (сегодня - Епархия Рубиатаба-Мозарландии). В этот же день епархия Уруасу вошла в митрополию Бразилиа. 

29 марта 1989 года епархия Уруасу передала часть своей территории новой епархии Лузиании.

Ординарии епархии 

 епископ Francisco Prada Carrera CMF (1957–1976) 
 епископ José da Silva Chaves (1976–2007) 
 епископ Messias dos Reis Silveira (2007—2018)
 епископ Giovanni Carlos Caldas Barroca (2020)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии